El término integridad puede referirse a:

 la integridad personal, la total gama  de actitudes poseídas por una persona.
 la integridad de datos, la corrección y completitud de los datos en una base de datos;
 la integridad del mensaje, la verificación de que un mensaje ha sido o no manipulado (sea por incidente o por accidente).
 la integridad referencial, una propiedad de las bases de datos que garantiza que un registro se relacione con otros registros válidos.
 la integridad moral, El comportamiento del ser humano para hacer lo que debe hacer de acuerdo a lo que es correcto.